GCG est un sigle qui peut désigner : :
 , une église sabbatique basée en Angleterre.

GCG peut aussi désigner :
 alanine, un codon, selon le code génétique ;
 un motif de trois nucléotides dont la mutation sur le gène PABPN1 provoque la Dystrophie musculaire oculo-pharyngée.